Paul Fredrik av Mecklenburg-Schwerin kan syfta på:

* Paul Fredrik av Mecklenburg-Schwerin (1800–1842), storhertig av Mecklenburg-Schwerin
 Paul Fredrik av Mecklenburg-Schwerin (1852–1923),  prins av Mecklenburg-Schwerin
 Paul Fredrik av Mecklenburg-Schwerin (1882–1904),  prins av Mecklenburg-Schwerin